Jouni Seistamo (né le  à Tampere en Finlande et mort le   dans la même ville) est un joueur finlandais de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 1957, il commence sa carrière avec le Tappara Tampere dans la SM-sarja.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1957-1958 || Tappara Tampere || SM-sarja ||11 ||14 ||2 ||16 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1958-1959 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||16 ||7 ||23 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|1959-1960 || Tappara Tampere || SM-sarja ||14 ||10 ||3 ||13 ||6 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1960-1961 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||18 ||14 ||32 ||14 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1961-1962 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||15 ||4 ||19 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1962-1963 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||15 ||9 ||24 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-  
|-
|1963-1964 || Tappara Tampere || SM-sarja ||18 ||8 ||6 ||14 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1964-1965 || Tappara Tampere || SM-sarja ||11 ||2 ||3 ||5 ||6 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1965-1966 || Tappara Tampere || Finlande2 ||11 ||8 ||7 ||15 ||12 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1966-1967 || Tappara Tampere || SM-sarja ||17 ||4 ||1 ||5 ||7 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en novembre 1939
Joueur international finlandais de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey finlandais
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1960
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1964
Joueur du Tappara
Attaquant de hockey sur glace
Décès en janvier 2022
Naissance à Tampere
Décès à 82 ans
Décès à Tampere
Gagnant du trophée Raimo-Kilpiö